Grand Canyon peut désigner :
 le Grand Canyon, la plus grande gorge des États-Unis et l'une des plus importantes du monde ;
 le Grand Canyon du Groenland, gorge sous l'inlandsis du Groenland, la plus longue sur Terre ;
 le parc national du Grand Canyon, un parc national des États-Unis situé dans le Nord-Ouest de l'Arizona et couvrant le Grand Canyon ;
 Grand Canyon Village, une localité de l'Arizona ;
 le Grand Canyon Lodge, un hôtel dans le parc national ;
 Grand Canyon, un film américain réalisé par Paul Landres en 1949 ;
 Grand Canyon, un court métrage américain réalisé par James Algar en 1958 pour le studio Disney ;
 Grand Canyon, un film américain réalisé par Lawrence Kasdan en 1991 ;
 Grand Canyon, un documentaire américain réalisé par Christopher Rowley en 1999 ;
 Grand canyon, le sixième album de la série de bande dessinée Jess Long de Maurice Tillieux et Arthur Piroton.